An-Nahud () oder en-Nahud (auch an-Nuhud) ist eine Stadt im Sudan. Sie liegt im Dar Hamar, dem Gebiet der Volksgruppe der Hamar, in der Savanne südwestlich von al-Ubayyid im Bundesstaat Gharb Kurdufan. Gemäß einer Berechnung hat an-Nahud im Jahr 2010 rund 87.000 Einwohner.

An-Nahud ist ein Zentrum des Handels mit Gummi arabicum, das in der Umgebung gewonnen wird und über al-Ubayyid und Bur Sudan in den Export gelangt. Auch Erdnüsse wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem bedeutenden Cash Crop des Gebietes.

Die Stadt hat einen Flugplatz mit dem IATA-Code NUD und dem ICAO-Flughafencode HSNH.

Geschichte 
Westafrikanische Pilger auf dem Weg nach Mekka etablierten in den 1850er Jahren den Sufi-Orden der Tidschaniyya in an-Nahud.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Ort im Sudan
Ort in Afrika
Gharb Kurdufan